San Marinees basketbalteam (mannen)
 San Marinees basketbalteam (vrouwen)